Franciaország
Taillebourg, település Charente-Maritime megyében
Taillebourg, település Lot-et-Garonne megyében